Nikola Mijailović (n. 1982) – ex calciatore serbo, di ruolo difensore
 Srđan Mijailović (n. 1993) –  calciatore serbo, di ruolo centrocampista

Pagine correlate 
Mihailović